Аллсвенскан 1940/41 — 17-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1940/41 року розпочався 4 серпня 1940 року й завершився 2 червня 1941 року.

Чемпіоном Швеції став клуб Гельсінгборгс ІФ.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція